Erster in der Saison 1996/97 der deutschen Bundesliga und somit Deutscher Meister der Männer wurde der FC Bayern München. Die Saison begann am 16. August 1996 und endete am 31. Mai 1997.

Saisonüberblick 

Die Saison nach der erfolgreichen Europameisterschaft in England begann mit neuen Trainergesichtern. Den FC Bayern München trainierte wieder Giovanni Trapattoni, Bayer 04 Leverkusen präsentierte mit Christoph Daum einen Rückkehrer aus der Türkei, und beim VfB Stuttgart feierte der spätere Bundestrainer Joachim Löw den ersten Titel in seiner Trainerlaufbahn.

Leverkusen war auch die Überraschung der Saison, diesmal jedoch in erfolgreicher Hinsicht: Konnte man 1995/96 nur mit Mühe die Klasse halten, spielte man nun mit dem neuen Trainer Christoph Daum um die Meisterschaft mit. Großen Anteil an dem Erfolg der Leverkusener hatte Ulf Kirsten, der auch Torschützenkönig wurde. Meister wurde Bayern am 33. Spieltag mit einem 4:2-Sieg über den VfB Stuttgart, während Leverkusen zeitgleich 0:4 in Köln verlor. Die Saison beendete man mit zwei Punkten Rückstand auf Bayern München.

Pokalsieger wurde der VfB Stuttgart durch einen 2:0-Erfolg über den damaligen Drittligisten Energie Cottbus. Das Pokalfinale war zugleich der letzte gemeinsame Auftritt des sogenannten „Magischen Dreiecks“ beim VfB Stuttgart. Dieses bestand aus Fredi Bobič, Giovane Élber und Krassimir Balakow, die bei den Schwaben für viel Furore sorgten. Giovane Élber wechselte allerdings nach dieser Saison zum FC Bayern München, nicht ohne jedoch mit seinen zwei Toren gegen Cottbus den VfB Stuttgart zum Pokalsieger zu machen.

Nach der Saison verabschiedete sich Jürgen Klinsmann Richtung Italien, Uwe Seeler trat vom Amt des HSV-Präsidenten zurück. Der SC Freiburg, Fortuna Düsseldorf und der FC St. Pauli stiegen am Ende der Saison ab.

Positive Überraschung neben Leverkusen war der VfL Bochum, der sich als Aufsteiger für den UEFA-Pokal qualifizieren konnte.
In den europäischen Wettbewerben lief es aus deutscher Sicht optimal, denn Borussia Dortmund gewann die UEFA Champions League und der FC Schalke 04 den UEFA-Pokal. Dieser internationale Doppelpack gelang deutschen Klubs zuvor nur 1975.

Abschlusstabelle

Tabellenverlauf

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte aufgelistet und die Gastmannschaft in der obersten Reihe.

Torschützenliste

Sponsoren

Die Meistermannschaft FC Bayern München

Schiedsrichter

Weblinks

Einzelnachweise 

1996/97
Fußballsaison 1996/97